Ceto ou Céto ou CETO peut désigner :
 Ceto, une commune italienne ;
 Dans la mythologie grecque :
 Céto ou Cétus, une divinité marine primordiale,
 Céto, une Océanide,
 Céto, une Néréide ;
 (65489) Céto, un astéroïde ;
 Le temple de Ceto à Java (Indonésie);
 Ceto, un genre de concombres de mer australiens.

Voir aussi
Cetus